Пара Ненад Зимонич / Микаэль Льодра — чемпион турнира.

Прошлогодние чемпионы — братья Брайаны — дошли до финала.

Посев 
Все сеянные начинают турнир со второго круга.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паес (Второй раунд)
 ' Микаэль Льодра / /  Ненад Зимонич (Титул)

<ol start="5">
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши ''(Четвертьфинал, отказ)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу ''(Второй раунд)
  Марцин Матковски /  Мариуш Фирстенберг ''(Четвертьфинал)
  Эрик Буторак /  Жан-Жюльен Ройер ''(Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 Сетка турнира 

Rogers Cup 2011